Wellington de Jorge Estanislau Paeckart, mais conhecido como Pecka, ou ainda Wellington Pecka (Nova Friburgo, 2 de maio de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente, joga pelo Rayo OKC.

Carreira 
Pecka iniciou sua carreira nas categorias de base do  em 2007. No ano de 2009, descoberto pelo então técnico do time principal Andrade, Pecka treinou com o time de cima. No ano de 2010 foi emprestado ao , clube do maior ídolo rubronegro, Zico. Porém, mais tarde naquele ano, o jogador retornou ao Flamengo Atuaumente ele foi trocado pelo goleiro Carl Cautons para o Stulti Buldigar da Belgica.

Ligações externas 
SoccerWay

Naturais de Nova Friburgo
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas brasileiros expatriados
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do Fort Lauderdale Strikers
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Real Salt Lake